Miejscowości w USA:
 Boynton – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Muskogee
Gminy w USA:
 Boynton (ang. Boynton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
W Wielkiej Brytanii:
 Boynton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)